Horvátország
Obod, falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Montenegró
Obod, történelmi település, 1457 és 1482 között a középkori montenegrói állam (Zéta) fővárosa